Joseba Arregi o Joseba Arregui puede referirse a:

 Joseba Arregui Aramburu, sociólogo, teólogo y político español (1946-2021)
 Joseba Arregi Izagirre, miembro de la organización ETA (1951-1981)
 Joseba Arregi Erostarbe, miembro histórico de ETA (n. 1943)
 Joseba Arregui Magariño, futbolista español (n. 1974)